М'єлльбю АІФ () — шведський футбольний клуб із містечка М'єлльбю (фактично базується в сусідньому містечку Геллевік, де розташований домашній стадіон «Страндваллен»), яке входить до складу комуни Сельвесборг (не плутати з містом М'єльбю у лені Естерйотланд).

Історія 
Заснований 1 квітня 1939 року внаслідок об'єднання клубів Геллевікс ІФ та Лістерс ІФ. 

Виступав у вищому дивізіоні Швеції в сезонах 1980, 1983 та 1985 років, але вибував з нього. Ще 5 сезонів провів у «Аллсвенскан» в 2010 —2014 роках.

Досягнення 
Аллсвенскан:
 Найвище місце 6-е (1): 2010

Супереттан:
 Найвище місце 1-е (2): 2009, 2019

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 

 Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1939